Dschavid Ismayil (vollständiger Name: Ismayil Dschavid Ajdar oglu; * 1. Juni 1972 in Tschomachtur, Nachitschewan ASSR, Aserbaidschanische SSR, UdSSR) ist ein aserbaidschanischer Wirtschaftler, Jurist, Doktor der Philosophie in Wirtschaft, Gründer des Internationalen Journals of „Economic Research“, stellvertretender Vorsitzender von "Turan Research Center" Öffentlicher Union.

Leben 
Dschavid Ismail wurde am 1. Juni 1972 im Dorf Tschomachtur der Region Scharur der Autonome Sozialistische Sowjetrepublik Nachitschewan geboren. 1988 beendete er die Mittelschule und 1995 schloss er sein Studium an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Nachitschewanischer Staatlichen Universität (NSU) mit Auszeichnung ab. 2014 absolvierte er die juristische Fakultät der NSU und bekam 2018 seine dritte Hochschulausbildung an der Fakultät für Internationale Beziehungen.

Als Jugendlicher schloss er sich dem Kampf des aserbaidschanischen Volkes gegen das UdSSR-Reich und der nationalen Befreiungsbewegung an. Er nahm freiwillig an den Kämpfen gegen die armenischen Banditen aktiv teil, die versuchten, das Gebiet von Nachitschewan zu betreten.

Dschavid, ein Jugendlicher, der aktiv an der Grenzbewegung von 1989 und der Zerstörung der Grenzen des UdSSR-Reiches beteiligt war, obwohl das zu dieser Zeit strategische Grenzgebiet, die heutige aserbaidschanisch-türkische Grenze, zu Aserbaidschan gehörte, befand sich die Grenzverwaltung auf dem Gebiet der damaligen armenischen SSR, und Moskau sammelte seine ganze Kraft und bestand darauf, die Unverletzlichkeit der durch diesen Teil verlaufenden Grenzschutzanlagen sicherzustellen, am 7. Januar 1991 opferten  zuerst  Dschavid und eine kleine Anzahl seiner Mitstreiter ihr Leben, um dieses strategische Gebiet zu zerstören.

Im Allgemeinen wurde Dschavid Ismayil, ein Jugendlicher, der während der nationalen Befreiungsbewegung dreimal vom KGB der UdSSR verhört wurde, zwar wegen seiner Aktivitäten bei der Öffnung der Grenze an die  Türkei untersucht. Im Allgemeinen wurden die Zerstörung des Stacheldrahts des Reiches durch das Volk und dieser Vorfall in mehreren Ausgaben der in Moskau veröffentlichten All-Union-Zeitung „Moskowskije Nowosti“ veröffentlicht.

Er ist wehrpflichtig und verheiratet, hat drei Kinder.

Dschavid Ismayil ist der Sohn von Professor Ajdar Ismayilov und der  Enkel von Tagi Ismayilov, einem unabhängigen Partisanen, einem der Kommandeure des Roten Bataillons, der hauptsächlich in Richtung Scharur-Daralayaz gegen die armenischen Dashnaks kämpfte.

Wissenschaftliche Tätigkeit 
Dschavid Ismail ist seit 1996 bis heute in einem Staatsorgan mit dem Strafverfolgungsstatus tätig.  Zur gleichen Zeit, sein großes Interesse an der Wissenschaft aus seiner Schulzeit führte ihn in dieser Richtung zu entwickeln. So war er 1997–2000 Dissertationsstudent am Institut für Wirtschaftswissenschaften der ANAW. Im Jahre 2000 verteidigte er seine Dissertation zum Thema "Die Auswirkungen des Steuersystems auf die Herausbildung und Entwicklung des Unternehmertums in der aserbaidschanischen Industrie" und promovierte in Wirtschaftswissenschaften. Als Nebenjob unterrichtete er an einer Reihe von Universitäten Wirtschaft und Recht als Doktor für Philosophie in Wirtschaftswissenschaften.

Dschavid Ismail ist der Gründer des Internationalen Journals für Wirtschaftsuntersuchungen, einer unabhängigen internationalen wissenschaftlichen Zeitschrift mit der Internationalen Standard Serial Nummer  ISSN 2522-9451, der in Paris, in zentralen Frankreich veröffentlicht wurde. Gleichzeitig ist Dschavid Ismayil in den Medien vor allem für seine Autogramme, publizistischen Schriften, Geschichten und Gedichte bekannt.

Soziale Aktivitäten 
Zugleich ist Dschavid Ismayil oft und sehr aktiv im öffentlichen Leben von Aserbaidschan beteiligt. Es fördert die reiche Kultur und die alte Geschichte der türkischen Völker und hilft, kulturelle Bindungen zwischen den türkischen Völkern zu entwickeln, die Geschichte, Kultur, Folklore und Traditionen der türkischen Völker zu fördern und die historische Forschung zu unterstützen. Sowie Aufklärungsarbeiten auf dem Gebiet des Schutzes der national- geistigen und historischen Werte des aserbaidschanischen Volkes durchzuführen. Er ist einer der Gründer und stellvertretenden Vorsitzenden des Turan Research Center Public Union, das gegründet wurde, um Solidarität und historische Beziehungen zwischen den türkischen Völkern zu fördern.

Wissenschaftliche Schriften 
 "Kleine Wirtschaft: Probleme, Aufgaben", Baku, 1997.
 "Die Auswirkungen des Steuersystems auf die Herausbildung und Entwicklung des Unternehmertums in Aserbaidschan", Baku, "Elm", 1997. - 144 S.
 "Wirtschaftliche Probleme der Herausbildung und Entwicklung des Unternehmertums in der Industrie von Aserbaidschan", Baku, 1998.
 "Ausländische Investitionen in die Wirtschaft Aserbaidschans", Baku, 1999.
 "Theoretische Grundlagen der Herausbildung des Steuermechanismus", Baku, 1999.
 „Gesetzliche Regelung der wirtschaftlichen Entwicklung“, Baku, 2000.
 "Investition und gesetzliche Regulierung", Baku, 2011.
 "Innovation des Unternehmertums und seine Rolle bei der Entwicklung des Steuersystems", Baku, 2015.
 "Herausbildung von unternehmerischer Tätigkeit und dem Steuersystem in Aserbaidschan", Baku, 2015.
 "Herausbildung und Entwicklung des Unternehmertums beeinflussende Faktoren", Baku, 2015.
 „Die Rolle der Steuerpolitik in der Wettbewerbsfähigkeit von Wirtschaftsunternehmen“, Baku, 2016.
 "Unternehmertum und Aufbau eines wirksamen nationalen Steuersystems", Baku, 2016.

Artikel und Interviews

Einzelnachweise

Weblinks 

Person (Recht, Aserbaidschan)
Wissenschaftler
Aserbaidschaner
Geboren 1972
Mann